Ло́мов (Ло́мова) — русская фамилия и топоним.

Известные носители

А 
 Ломов, Александр Анатольевич (1954—2022) — ректор Ярославского государственного технического университета.
 Ломов, Александр Васильевич (1928—1994) — советский строитель и государственный деятель.
 Ломов, Анатолий Михайлович (1935—2018) — советский и российский лингвист.
 Ломов, Артемий Юрьевич (род. 1981) — российский интернет-деятель.

Б, И 
 Ломов, Борис Фёдорович (1921—1989) — советский психолог, член-корреспондент АН СССР.
 Ломов, Игорь Сергеевич (род. 1954) — российский математик, доктор наук, профессор МГУ.

Н, С 
 
 Ломов, Станислав Петрович (род. 1948) — советский и российский учёный-педагог, академик РАО (2007), почётный академик РАХ.

Э, Ю 
 Ломов, Эдуард Дмитриевич (1936—2008) — советский подводник, Герой Советского Союза.
 Ломов, Юрий Сергеевич (1937—2017) — советский учёный и конструктор.

Ломова, Дора Павловна (1902—1991) — советский врач, участница партизанского движения во время Великой Отечественной войны.
 Ломова, Надежда Андреевна (род. 1991) — российская тяжелоатлетка, вице-чемпионка Европы.
 Ломова, Наталия Фёдоровна (род. 1963) — российский искусствовед, академик Российской академии художеств (2016).

Псевдоним 
 А. Ломов (Оппоков, Георгий Ипполитович; 1888—1938) — российский революционер.

Топоним 
 Ломов — одно из названий реки Ломовки в Пензенской области, левого притока Мокши.
 Верхний Ломов — село в Пензенской области на реке Ломовке.
 Нижний Ломов — город в Пензенской области на реке Ломовке.
 Нижний Ломов — железнодорожная станция Куйбышевской железной дороги.

См. также